Schenkenberg – comune tedesco nel Brandeburgo
 Groß Schenkenberg (lett.: «Schenkenberg grande») – comune tedesco nello Schleswig-Holstein
 Schenkenberg – frazione del comune tedesco di Groß Kreutz (Havel) nel Brandeburgo
 Klein Schenkenberg – frazione del comune tedesco di Klein Wesenberg nello Schleswig-Holstein
 Marcus Schenkenberg – modello svedese